Regan Smith (autocoureur), Amerikaans autocoureur (1983)
Regan Smith (zwemster), Amerikaans zwemster (2002)